La Planada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Planada, Coyotepec, 
 La Planada, Toluca de Lerdo, 
 La Planada, Chiapas, Socoltenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar